Мурузи:

 Мурузи — знатный фанариотский род.
 Мурузи, Александр (ум. 1816) — фанариот из рода Мурузи, господарь Молдавского княжества.
 Мурузи, Александр Александрович (1872—1954) — герой Первой мировой войны, участник Белого движения, генерал-майор.
 Мурузи, Дмитрий Константинович (1850—1914) — русский, молдавский и румынский писатель, композитор, государственный служащий.
 Мурузи, Константин (ум. 1783) — господарь Молдавского княжества.